Envision steht für:
 Buick Envision, Automodell der Marke Buick
 Envision (Band), kanadische Hardcore-Band
 Envision (Unternehmen), chinesischer Windkraftanlagenhersteller
 EnVision, eine Methode zum Nachweis von DNA
 EnVision (Raumsonde), ein Venusorbiter der ESA